Young Animal puede referirse a:

Young Animal, sello de la editorial de cómics estadounidense DC Comics, fundado en 2016 y liderado por Gerard Way;
Young Animal, revista japonesa de manga, publicada desde 1989.